Louis Martin (18??–19??) az 1900-as olimpián bronzérmes francia úszó, vízilabdázó
 Louis Martin (1895–1920) francia első világháborús ászpilóta
 Louis Martin (1936–2015) világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes francia súlyemelő